Jezioro Kamienne ist der Name folgender Seen in Polen:

 Jezioro Kamienne (Filipów) in der Woiwodschaft Podlachien
 Jezioro Kamienne (Polanów) (Kamin-See) in der Woiwodschaft Westpommern